Рокупр () — город на северо-западе Сьерра-Леоне, на территории Северной провинции. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части провинции, на левом берегу реки , на расстоянии приблизительно 65 километров к северо-северо-востоку (NNE) от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 18 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 8 283 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Фритаун.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне